Mamadou Touré peut désigner :
 Mamadou Touré, joueur de futsal né en 2001 et international français ;
 Mamadou Touré, joueur de futsal né en 1998 et international français ;
 Mamadou Touré, un réalisateur et scénariste guinéen ;
 Mamadou Touré, un homme politique ivoirien.

Voir aussi 
 Mamadou Touré Behan (1961-), un artiste photographe sénégalais
 Mamadu Ture Kuruma, un officier bissau-guinéen